Феноля́т на́трия (химическая формула — C6H5ONa) — органическая натриевая соль фенола. 

При стандартных условиях, фенолят натрия — это кристаллическое вещество белого цвета.

Структура 
Как и другие алкоголяты натрия, твёрдый фенолят натрия имеет сложную структуру, включающую несколько связей Na-O. Не растворённый фенолят является полимером, в котором каждый Na-центр связан с тремя кислородными лигандами, а также с фенильным кольцом. Аддукты фенолята натрия являются молекулярными соединениями, например [NaOPh]4(ГФМТА)4.

Фенолят натрия можно получить путём «щелочного сплавления» бензолсульфоновой кислоты, в результате чего SO3-группа замещается OH-группой:

 C6H5SO3Na + 2NaOH -> C6H5ONa + Na2SO3

Ранее этот способ получения был основным промышленным путём получения фенола.

Химические свойства 
Алкилирование даёт фенильные эфиры:

 C6H5ONa + RBr -> C6H5OR + NaBr

С помощью ацилирующих агентов можно получить сложные эфиры:

 C6H5ONa + RC(O)Cl -> C6H5COOR + NaCl

Фенолят натрия подвержен определённым типам реакций электрофильного замещения. Например, он реагирует с диоксидом углерода с образованием 2-гидроксибензоата, сопряжённого основания салициловой кислоты. Однако, в целом, электрофилы необратимо атакуют кислородный центр в феноляте.

Получение 
Чаще всего раствор фенолята натрия получают обработкой фенола гидроксидом натрия. Безводный фенолят натрия можно получить путём реакции фенола с натрием. Современным способом получения является реакция метоксида натрия с фенолом:

 NaOCH3 + C6H5OH -> C6H5ONa + CH3OH

Применение 
Фенолят натрия используется для синтеза многих, производных от него, органических веществ, таких как ариловые эфиры.

Примечание 

Натрий